Bonsignore può riferirsi a;

Ferdinando Bonsignore, scultore
Lavinia Bonsignore, costumista italiana
Bonsignori (famiglia), banchieri 

